Der Cook Islands Round Cup 2015 war die 45. Spielzeit des höchsten Fußballwettbewerbs der Cookinseln für Männer. Die Saison begann am 28. August 2015 und endete am 28. November 2015.

Titelverteidiger war der Tupapa FC, der auch in diesem Jahr den ersten Platz belegen konnte.

Modus 
Am Cook Islands Round Cup nahmen in diesem Jahr sieben Mannschaften teil. Jede Mannschaft spielte in Hin- und Rückrunde gegen jedes andere Team und hatte einmal pro Runde spielfrei. Insgesamt wurden somit 14 Spieltage ausgetragen.

Tabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 

2015
Fußballsaison 2015